Дювал (округ, Флорида)
Дювал (округ, Техас)